El Gran Premio de Portugal de Motociclismo de 2020 (oficialmente Grande Prémio Meo de Portugal) fue la decimoquinta y última prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2020. Tuvo lugar en el fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2020 en el Autódromo Internacional do Algarve, situado en la ciudad de Portimão, región de Algarve, Portugal.

La carrera de MotoGP fue ganada por Miguel Oliveira, seguido de Jack Miller y Franco Morbidelli. Remy Gardner fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Luca Marini y Sam Lowes. La carrera de Moto3 fue ganada por Raúl Fernández, Dennis Foggia fue segundo y Jeremy Alcoba tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Dorna Sports con los resultados de la prueba.

Portugal
Deporte en Portugal en 2020